Юрий Юрьевич Боро́лич (; 28 февраля 1921, с. Великий Березный Подкарпатская Русь, Чехословакия (ныне пгт. Закарпатской области, Украины — 7 января 1973, Прага) — украинский и чехословацкий писатель, живший и творивший в Чехословакии.

Биография 
Обучался в Ужгородской гимназии. После аннексии Закарпатья Венгрией в 1939 году эмигрировал в СССР.

Участник Великой Отечественной войны. В составе 1-го Чехословацкого армейского корпуса воевал против немецко-фашистских захватчиков. После окончания войны остался на территории Пряшевщины, населенной преимущественно русинами в Словакии.

С 1945 года жил в Праге.

Творчество 
Литературную деятельность начал как корреспондент военных газет.

В 1953—1954 был редактором альманаха «Дукля», издававшегося в ЧССР.

В своих произведениях Боролич писал о боевой дружбе чехословацких и советских воинов, новой жизни трудящихся Чехословакии.

Автор сборников рассказов:
 Подарок (1953),
 Страница жизни (1956),
 Под одним небом (1958),
 Песня и жизнь (1960),
 Хорал Верховины (1964),
 От родных берегов (1966),
 Президентская улыбка (1967),
 Жили себе… (1969),
 Под синим небом (1971) и др.

Источник 
 Украинская советская энциклопедия. В 12-ти томах / Под ред. М. Бажана. — 2-е изд. — К.: Гл. редакция УСЭ, 1974—1985.

Писатели Украины
Писатели Чехословакии
Писатели-соцреалисты
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Умершие в Чехословакии